

Persone 
Cesare Cobianchi (1811-1867) – politico italiano
Franco Cobianchi (1930-2015) – attore e sceneggiatore italiano
Lorenzo Cobianchi (1805-1944) – imprenditore e politico italiano
Mario Cobianchi (1885-1944) – aviatore italiano

Altro 
Albergo diurno Cobianchi – catena di alberghi italiana
Istituto Lorenzo Cobianchi – istituzione scolastica italiana